A Guiana Britânica (atual Guiana) competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948 em Londres, Inglaterra. Foi a primeira vez em que o país disputou os Jogos Olímpicos

Referências
Official Olympic Reports

Países nos Jogos Olímpicos de Verão de 1948
1948